Und es ward Licht ist die Bezeichnung für:

 Und es ward Licht (1946), französischer Film von Jean Delannoy
 Und es ward Licht (1989), französisch-deutscher Film von Otar Iosseliani